Хадым:
  — район и город в турецком иле Конья.
 Хадым Али-паша (ум. 1511) — турецкий государственный и военный деятель, великий визирь Османской империи.
 Хадым Синан-паша (ум. 1517) — турецкий государственный и военный деятель, великий визирь Османской империи.
 Хадым Сулейман-паша (1467—1547) — великий визирь Османской империи.